

Anno 
 502 o 502 a.C.

Automobili 
 BMW 502;
 Fiat 502.

Codici 
 502 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Colchester, nell'Essex, in Inghilterra

Matematica 
 502 – numero